Авети (множина од авет) је појам који се односи на митолошко биће које се појављује у митологији Јужних Словена и у народним вјеровањима народа са подручја Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Црне Горе. Такође, појам може да се односи и на:
 Тарзијери, аветњаци или авети, род примата са великим стопалима
 Авети (драма), драма Хенрика Ибзена